

Anno 
 355 o 355 a.C.

Cinema 
 Secret Team 355 (The 355) - film del 2022 diretto da Simon Kinberg

Codici 
 355 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Hadano, nella prefettura di Kanagawa, in Giappone

Matematica 
 355 – numero